Eisner  ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Eisner (1900–1950), deutsche Juristin
 Alfred Wolff-Eisner (1877–1948), deutscher Mediziner
 Breck Eisner (* 1970), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Bruno Eisner (1884–1978), österreichisch-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Camilla Eisner, Pseudonym Camilla Spira (1906–1997), deutsche Schauspielerin
 Edward Eisner (1929–1987), ungarisch-britischer Physiker
 Fernando Miguel Gil Eisner (1953–2020), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Salto
 Florian Eisner (* 1975), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Musiker
 Franz Eisner (1895–1933), deutscher Bauingenieur
 Hans Kurt Eisner (1903–1942), deutscher Fotograf und Werbegestalter sowie NS-Opfer
 Heinrich Eisner (1850–1918), deutscher Fabrikant
 Hermann Eisner (1897–1977), deutscher Brauereiunternehmer
 Ib Eisner (1925–2003), dänischer Künstler
 Jack Eisner (1925–2003), polnisch-amerikanischer Buchautor, Unternehmer und Holocaustüberlebender
 Karl Eisner (1802–1874), deutscher Musiker
 Kurt Eisner (1867–1919), deutscher Politiker, Journalist und Schriftsteller
 Lotte Eisner (1896–1983), deutsch-französische Filmhistorikerin und Filmkritikerin
 Manuel Eisner (* 1959), Schweizer Soziologe und Kriminologe
 Maria Eisner (1909–1991), italienische Fotografin
 Michael Eisner (* 1942), US-amerikanischer Manager
 Paul Eisner (1889–1958), tschechoslowakischer Publizist, Übersetzer und Literaturvermittler
 René Eisner (* 1975), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Rose Eisner-Marquart (1883–1940), deutsche Malerin
 Tanja Eisner (* 1980), deutsche Mathematikerin
 Thomas Eisner (1929–2011), US-amerikanischer Entomologe
 Uli Eisner (* 1956), deutscher Tonmeister, Musikproduzent und Komponist
 Wilhelm Eisner-Bubna (1875–1926), österreichischer Offizier und Leiter des k.u.k. Kriegspressequartiers
 Will Eisner (1917–2005), US-amerikanischer Comiczeichner

Eisner steht außerdem für:
 Moritz Eisner, fiktiver Wiener Kriminalkommissar aus der Reihe Tatort
 Eisner Award, jährliche Auszeichnung im Bereich Comic
 Eisner Peak, Berg im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Eiser
 Eißner